Brendan Smith est un homme politique irlandais, né en 1956;
 Brendan Smith est un joueur de hockey sur glace canadien, né en 1989.